Áyios Kírikos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyios Kírikos (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Ágios Kírykos, kommunhuvudort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar